Brad Friedel (né en 1971), footballeur américain ;
 Christian Friedel (1979-), acteur et musicien allemand ;

et par une lignée de scientifiques français :

 Charles Friedel (1832-1899), minéralogiste et chimiste français connu pour la réaction de Friedel-Crafts ;
 Georges Friedel (1865-1933), minéralogiste et cristallographe français, fils de Charles Friedel, connu pour la loi de Friedel ;
 Jean Friedel (1874-1941), botaniste français, fils de Charles Friedel ;
 Edmond Friedel (1895-1972), directeur de l'École des mines de Paris, fils de Georges Friedel ;
 Jacques Friedel, (1921-2014), physicien français, fils d'Edmond Friedel ;
 Paul Friedel, (1955-), ingénieur, fils de Jacques Friedel. 

Friedel est aussi un prénom germanique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme germanique
Patronyme allemand